Dies ist eine Liste von Klöstern in Lübeck:

 St.-Annen-Kloster (Lübeck)
 St.-Johannis-Kloster (Lübeck)
 Burgkloster (Lübeck)
 Katharinenkloster (Lübeck)

Lübeck
!